monceau : en géographie il s'agit d'un petit mont.

Nom de famille 

 Frédéric Monceau (1991-), photographe français.
 Jessica Monceau (1988-), actrice française ;
 Simon Monceau (1944-), journaliste et animateur français ;

Toponyme 

 Batignolles-Monceau, ancienne commune française de la Seine ;
 Chevresis-Monceau, commune française de l’Aisne ;
 Monceau, village belge de la province de Liège ;
 Monceau-en-Ardenne, section de commune belge de la province de Namur ;
 Monceau-Imbrechies, section de commune belge de la province de Hainaut ;
 Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, commune française de l’Aisne ;
 Monceau-le-Waast, commune française de l’Aisne ;
 Monceau-lès-Leups, commune française de l’Aisne ;
 Monceau-Saint-Waast, commune française du Nord ;
 Monceau-sur-Oise, commune française de l’Aisne ;
 Monceau-sur-Sambre, section de commune belge de la province de Hainaut ;
 Rue de Monceau, voie  du  parisien ;
 Parc Monceau, jardin d’agrément du  parisien ;
 Monceau, station du métro parisien ;
 Quartier de la plaine Monceau, quartier du  parisien ;
 Château de Monceau-sur-Sambre, édifice belge de la province de Hainaut ;
 Château de Monceau, ancien château parisien de la plaine Monceau ;
 Château de Monceau, édifice français en Saône-et-Loire.

Titre 

 La Boulangère de Monceau (1963), court métrage français d’Éric Rohmer.

Autres 
 Groupe Monceau Fleurs, distributeur de végétaux d’intérieur.

Patronyme français